Le mot anglais belt, généralement traduit par « ceinture » ou « courroie », fait référence à plusieurs objets ou concepts.

Géographie 

 Bible Belt
 Black Belt
 Borscht Belt
 Central Belt
 Corn Belt
 Food Belt
 Frost Belt
 Grand Belt
 Manufacturing Belt, devenue après les années 1970, la « Rust Belt »
 Petit Belt
 Poultry belt
 Sun Belt
 Belt, ville de l'État du Montana, aux États-Unis

Mécanique 
Belt est un anglicisme parfois utilisé pour désigner une courroie.

Patronyme 

 Elmer Belt (1893-1980), urologue et chirurgien américain.